Ondřej Hotárek, né le  à Brno en Tchécoslovaquie, est un patineur artistique italien et tchèque, représentant l'Italie depuis 2006. Avec son ancienne partenaire de couple Stefania Berton avec laquelle il patinait depuis 2009, il est médaillé de bronze aux Championne d'Europe 2013, a gagné le Skate Canada 2013 et est quadruple champion d'Italie de 2010 à 2013. Berton/Hotarek est le premier couple italien médaillé européen et en Grand Prix. 

En 2014, il est associé avec Valentina Marchei, une patineuse qui concourait en simple.

Au début de sa carrière, il était un patineur de simple.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Laura Magitteri (3 saisons : 2007-2009)
 Stefania Berton (5 saisons : 2009-2014)
 Valentina Marchei (4 saisons : 2014-2018)

Références

Liens externes 

Patineur artistique italien
Patineur artistique tchèque
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en janvier 1984
Naissance à Brno
Naissance en Tchécoslovaquie